

Patronymes 
Rodionov (masculin ; ) ou Rodionova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Rodionov 
 
 Aleksandr Rodionov (?-?), skipper russe
 Aleksandr Rodionov (1990-), joueur de volley-ball russe
 Sergueï Rodionov (1962-), joueur de football soviétique puis russe
 Vitali Rodionov (1983-), joueur de football biélorusse

Rodionova 
 Alexandra Rodionova (1984-), lugeuse russe
 Anastasia Rodionova (1982-), joueuse de tennis russe puis australienne
 Arina Rodionova (1989-), joueuse de tennis australienne

Patronyme russe